Euphonia flavifrons är en fågelart i familjen finkar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till antillereufonia, men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Fågeln förekommer i Små Antillerna. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Finkar
Euphonia
Fåglar i neotropiska regionen